Kryl bezeichnet:
 (7226) Kryl, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 AHS Kryl, eine polnische Selbstfahrlafette
Personen:
 Bohumír Kryl (1875–1961), tschechischer Kornettist 
 Karel Kryl (1944–1994), tschechischer singer/songwriter und dichter
 Pavel Kryl (* 1981), tschechischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Kryll
 Krylow, Krylov
 Krylowa, Krylova